Аурелиано Фернандес-Гуэрра-и-Орбе (; 1816, Гранада — 7 сентября 1894, Мадрид) — испанский , , , , , , профессор Мадридского университета Комплутенсе. Академик, член Королевской академии испанского языка и Королевской академии истории (с 1856), член-корреспондент Прусской академии наук (с 1861).

Биография 
Родился в богатой семье. Изучал философию и право, преподавал историю и литературу в Гранаде. Через несколько лет получил кафедру иностранной литературы в Мадридском университете. Одновременно с преподаванием занимал ответственные посты в Министерстве юстиции и Министерстве культуры Испании. В 1857 был принят в Королевской академии испанского языка, позже избран её пожизненным секретарём.

А. Фернандес-Гуэрра — один из самых плодовитых писателей Испании. Как лирик, историк и драматург, а также , внёс значительный вклад в развитие литературы Испании. Его произведения характеризуются красивым сочным языком, драматической живостью и образностью. Среди его лирических стихов «Оды и романсы» (1842—1868).

Его достижения в области истории литературы также имеют большую ценность. Самой известной в научном мире его работой является издание критических работ о творчестве Франсиско де Кеведо (Мадрид, 1852—1859) с биографией поэта и пояснительными примечаниями.

Избранные публикации 

Проза и исторические работы
 «La hija de Cervantes»
 «Sobre la conjuracion de Venecia en 1618» (Мадрид, 1856)
 «La vida y las obras de F. de la Torre» (Мадрид, 1857)
 «Itinerarios de la España romana» (1862)
 «Historia de la orden de Calatrava» (1864)
 «Mundo Pompeyano» (1866)
 «El rey Don Pedro de Castilla» (1868)
 «El fuero de Avilés» (1870)
 «Don Rodrigo y la Cava» (1877, 2 т., 1883)
 «Cantabria» (1878)
 «Deitania» (1879)
 «Cervantes esclavo y cantor del Sacramento» (1882)
 Las ciudades Bastetanas de Asso y Argos. (Мадрид, 1887)
 Nuevas inscripciones de Córdoba y Porcuna. (Мадрид, 1887)
Поэзия
 La cruz de la Plaza Nueva (1839)
Пьесы
 La peña de los enamorados (1839)
 El trato de Argel (1839)
 El niño perdido (1840)
 La hija de Cervantes (1843).
 Alonso Cano o La Torre del Oro (1845)
 Con Manuel Tamayo y Baus, La ricahembra (1854).

Примечания

Ссылки 
 
 Aureliano Fernández-Guerra

Члены Королевской академии испанского языка
Члены Прусской академии наук
Преподаватели Мадридского университета Комплутенсе
Историки литературы